Моравани могу бити:

 Моравани (Михаловце), насељено мјесто у округу Михаловце, Кошички крај, Словачка Република
 Моравани на Ваху, насељено мјесто у округу Пјештјани, Трнавски крај, Словачка Република
 Моравани (Ходоњин), насељено мјесто у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Моравани (Брно), насељено мјесто у округу Брно, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Моравани (Пардубице), насељено мјесто у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република